
Molekulska formula -{C18H23NO}- se može odnositi na:
 Orfenadrin
 4-Metildifenhidramin